Туаляс, Туяляс ():
 Туаляс, Туяляс, Худолаз — река в Российской Федерации на Южном Урале, правый приток реки Урал.
 Туаляс, Туяляс, Гадельша — водопад в верховье реки Худолаз (баш. Туяляс) на восточном склоне хребта Ирендык.
 Туяляс — село в городском округе город Сибай, у реки Худолаз, вблизи хребта Ирендык Южного Урала.